En række paver har heddet Leo:

 Leo I (den Store) (440-461)
 Leo II (682-683)
 Leo III (795-816)
 Leo IV (847-855)
 Leo V (903: juli til december)
 Leo VI (928: maj til december)
 Leo VII (936-939)
 Leo VIII (963-964)
 Leo IX (1049-1054)
 Leo X (1513-1521)
 Leo XI (1605: april)
 Leo XII (1823-1829)
 Leo XIII (1878-1903)